Cette page présente le bilan saison par saison du Louhans-Cuiseaux Football Club.


Bilan saison par saison du Louhans-Cuiseaux FC

Notes et références

Notes

Références 

Louhans-Cuiseaux